Tiny Tim (cantor)
 Tiny Tim (foguete)